Рови́ль-дева́н-Байо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Аруэ.

География 
Ровиль-деван-Байон расположен в 27 км на юг от Нанси. Соседние коммуны: Байон на северо-востоке, Вирекур на востоке, Мангонвиль на юге и Ланёввиль-деван-Байон на западе.

История 
В 1822 году известным французским агрономом Матье де Домбаль здесь была основана сельскохозяйственная школа. Это было сделано по просьбе Антуана-Клода Бертье (1761—1854), члена Университета Нанси, который долгое время проживал в Ровиль-деван-Байон и предоставил свою землю для школы.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 810 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 				

Коммуны департамента Мёрт и Мозель